Występy w europejskich pucharach izraelskiego klubu piłkarskiego Maccabi Tel Awiw.

Wykaz spotkań pucharowych

1992–2000

2001–2020

2021–

Przypisy

Bibliografia 
 

Maccabi Tel Awiw
Izraelskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach